Schöneck névvel a következő települések léteznek:
Schöneck (Hessen) – település Hessenben
Schöneck (Szászország) – település Szászországban

hasonló:
Schönecken – település Rajna-vidék-Pfalzban